Il gruppo dell'ambligonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'ambligonite 
 Ambligonite
 Montebrasite
 Tavorite

Collegamenti esterni 
 

Ambligonite